HMS Prince of Wales (53) — британський лінійний корабель типу «Кінг Джордж V».
 HMS Prince of Wales (R09) — британський авіаносець типу «Queen Elizabeth».